Раден () — город в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Подчинён административному округу Детмольд. Входит в состав района Минден-Люббекке. Население составляет 15 636 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 137,60 км². Официальный код — 05 7 70 040.

Город подразделяется на 7 городских районов.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Северного Рейна-Вестфалии